Rezultati Odprtega prvenstva Francije 2011 v tenisu za ženske posamično.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Na Li je postala prvakinja, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.
 

 Caroline Wozniacki (tretji krog)
 Kim Clijsters (drugi krog)
 Vera Zvonareva (četrti krog)
 Viktorija Azarenka (četrtfinale)
 Francesca Schiavone (finale)
 '''Na Li (prvakinja)
 Marija Šarapova (polfinale)
 Samantha Stosur (tretji krog)
 Petra Kvitová (četrti krog)
 Jelena Janković (četrti krog)
 Marion Bartoli (polfinale)
 Agnieszka Radwańska (četrti krog)
 Svetlana Kuznecova (četrtfinale)
 Anastazija Pavljučenkova (četrtfinale)
 Andrea Petkovic (četrtfinale)
 Kaia Kanepi ''(tretji krog)

<ol start=17>
 Julia Görges ''(tretji krog)
 Flavia Pennetta ''(prvi krog)
 Shahar Pe'er ''(prvi krog)
 Ana Ivanović ''(prvi krog)
 Yanina Wickmayer ''(tretji krog)
 Dominika Cibulková ''(prvi krog)
 Alisa Klejbanova ''(odstop zaradi bolezni)
 Jarmila Gajdošová ''(tretji krog)
 Marija Kirilenko ''(četrti krog)
 Nadja Petrova ''(prvi krog)
 Alexandra Dulgheru ''(drugi krog)
 Daniela Hantuchová '' (četrti krog)
 Peng Shuai ''(tretji krog, odstop zaradi bolezni)
 Roberta Vinci ''(tretji krog)
 Klára Zakopalová ''(prvi krog)
 Tsvetana Pironkova ''(drugi krog)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Zgornji del

1. del

2. del

3. del

4. del

Spodnji del

5. del

6. del

7. del

8. del

Viri 
 

Ženske posamično
2011